Vladimír Sýkora je jméno více osobností:

 Vladimír Sýkora (dramatik) (1913–1942) – slovenský dramatik, divadelní kritik a režisér, bankovní právník
 Vladimír Sýkora (fotbalista) (* 1970) – slovenský fotbalista
 Vladimír Sýkora (chemik) (* 1957) – český odborník na biologickou rozložitelnost organických látek a modifikaci analytických metod v hydroanalytice, bývalý prorektor VŠCHT pro rozvoj a výstavbu 
 Vladimír Sýkora (architekt) – mj. spoluautor komplexu na Zahradním Městě (Květ a Arnika) či nerealizovaného satelitního městečka Etarea
 Vladimír Sýkora – dlouholetý vedoucí TOM Tuláci Žďár nad Sázavou od roku 1973